VVK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Västervik (Svezia)